Алуштинский троллейбусный парк (АТП) подразделение предприятия ГУП РК Крымтроллейбус  в городе Алушта.Троллейбусный парк в пригороде  Алушты на  трассе Симферополь-Ялта.

История

Маршруты

Закрытые маршруты

Подвижной состав

Ранее использовался

Нумерация машин 
 7ххх
 8ххх

Интересные факты 
Алуштинский троллейбусный парк частично обслуживает Симферопольские пригородные маршруты №1,1А,1Б.

См.также 
 Крымский троллейбус

Ссылки 
 Список подвижного состава на сайте СТТС 

Троллейбусные системы Крыма
Транспорт Алушты
Транспорт Симферополя
Транспорт Ялты
Троллейбусные парки